Alexander Ernst Fesca,(1820 - 1849) pianista i compositor alemany.
 Frederik Ernest Fesca,(1789 – 1826) violinista i compositor alemany. Pare d'Alexander Ernst Fesca.
 Max Fesca, (1846 – 1917) agrònom alemany.